Márton Fucsovics era il detentore del titolo.

Alex Bolt ha battuto in finale Nikola Metkić 6–2, 7–5.

Teste di serie 

  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Grega Žemlja (quarti di finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
  Zhang Ze (Secondo turno, ritiro)

  Matt Reid (quarti di finale) 
  Daniel Cox (secondo turno) 
  Laurynas Grigelis (secondo turno) 
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ATP Challenger China International 2014